Символ или знак лари  — типографский символ, который входит в группу «Символы валют» () стандарта Юникод: оригинальное название — Lari sign; код — U+20BE. Используется для представления национальной валюты Грузии — лари.

Характерные символы, выполняющие эти функции:  Кроме того, для краткого представления лари используются коды стандарта ISO 4217: GEL и 981.

Начертание 
Символ «₾» представляет собой фрагмент грузинской буквы «ლ (ласи)», напоминающий латинскую букву «L», который перечёркнут в верхней части двумя параллельными вертикальными штрихами. Конкретное начертание зависит от шрифта, использованного для вывода символа. Однако в представлении знака, направленного Национальным банком Грузии в консорциум Unicode специально отмечается, что при адаптации символа для различных шрифтов необходимо сохранять два штриха, не сливая их в один, как это часто делается в случае с другими знаками валют.

Использование в качестве сокращения названий денежных единиц 

Символ «₾» используется для представления национальной валюты Грузии — лари (; ). Он был отобран по результатам конкурса и утверждён Советом директоров Национального банка Грузии 7 июля 2014 года.

Примечания

Ссылки 

 Lari Sign Implementation Principles and Supplementary Manual
 Pinterest: Lari Sign

Л